Серзеду:

 Серзеду — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Серзеду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.